Trust Nobody – singolo di Cashmere Cat feat. Selena Gomez & Tory Lanez del 2016
Trust Nobody – singolo di DJ Snake del 2020